Грях в тесен смисъл е нарушение на религиозните норми и морал. В нерелигиозен смисъл е синоним на провинение.

Грях може да се отнася също за:
 Грях, български филм от 1979 година;
 Грях, американски филм от 2003 година.